Hassiba Rochdi ou Hassiba Rochdy (vers 1918-2013), actrice et chanteuse tuunisienne.
 Rajae Rochdy (1983), badiste marocaine.